Hipòtesi de Rupert Sheldrake, dins el marc teòric de l'evolució biològica
 Hipòtesi de Hans Spemann, en el camp de la biologia del desenvolupament